Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Koevermans e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Tom Kempers per walkover.

Teste di serie 

 Mark Koevermans /  Leonardo Lavalle (Campioni)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (finale)

 Neil Borwick /  Simon Youl (semifinali)
 David Adams /  Carl Limberger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1992